Santateresinhense – abitanti di Santa Teresinha (Bahia)
Santateresinhense – abitanti di Santa Teresinha (Paraíba)